Číslo 420 může být:

 420 – rok
 420 př. n. l. – rok
 420 (číslo)
 silnice II/420 – silnice II. třídy v Česku
 420 (lodní třída) – dvouposádková loď pro okružní jachting se třemi plachtami a trapézem
 420 – označení pro Světový den marihuany (20. dubna)
 +420 – telefonní předčíslí pro Česko